Csehország
 Lipinka, település az Olomouci járásban
 Lengyelország
 Lipinka, település a Lubusi vajdaságban
 Lipinka, település a Pomerániai vajdaságban
 Lipinka, település a Varmia-mazúriai vajdaságban